Dubie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Dubie, un village dans la voïvodie de Łódź
 Dubie, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
en Ukraine:
 Dubie, un village dans l'Oblast de Lviv

Voir aussi